Ми́ла Сергеевна Ни́тич (; род. 26 сентября 1990 года, с. Старая Синява, Хмельницкая область, Украинская ССР) — украинская певица.

Биография 
С раннего детства увлекалась музыкой и пением. Отец Сергей Николаевич Нитичук по профессии — музыкант, духовик, звукорежиссёр, мать Оксана Владимировна Нитичук — экономист. С 8 лет Нитичук занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. С 2003 года начала посещать уроки вокала в Хмельницком, куда в 2002 году переехала вместе с родителями. В 16 лет начала работать с эстрадно-симфоническим оркестром и эстрадным оркестром УМВД Украины и получила хорошую практику в сфере пения. Нитичук получила образование в Хмельницком национальном университете, куда в 2007 году поступила на специальность инженер-педагог (моделирование-конструирование швейных изделий).

В 2008 году Мила Нитич отправилась в Киев на проект «Караоке на Майдане». Стала участницей десятого сезона телепроекта «Шанс» и вышла в финал, в котором исполнила песню Эрика Кармена на музыку С.Рахманинова «All by Myself». Подарком за участие в проекте «Шанс» была возможность записать песню на студии Владимира Бебешко, от которого и поступило предложение выступить в отборочном туре на международный фестиваль «Новая волна» в Юрмале. Нитич заняла 3 место в конкурсе и получила специальный приз «Новой волны» от Аллы Пугачевой — «Золотую звезду Аллы» и денежную награду в размере пятидесяти тысяч долларов.

Песня «Каюсь» использовалась как саундтрек для сериала «Ради любви я все смогу», композиции «Спросите у осени», «Капельки янтаря», «Синяя птица», «Я вам пишу», «Прошу, проводи меня до порога» и другие стали саундтреками к сериалу «Спросите у осени». Песня «Радуга» стала официальным саундтреком к сериалу «Искушение».

Достижения 
 Участница украинского телепроекта «Караоке на Майдане»
 Финалистка украинского телепроекта «Шанс»
 Участница международного конкурса «Новая волна»(ІІІ место) в Юрмале и Получила «Золотую звезду Аллы».
 Участница украинского отбора «Евровидение-2011», «Евровидение-2019».
 Полуфиналистка проекта телеканала 1+1 «Голос країни»
 Представляла Украину и заняла 2 место на конкурсе «Славянский базар в Витебске» с песнями «Червона рута» и «Malade»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Мила Нитич: Хотела в Голливуд, а осталась в Украине
 Мила Нитич о разрыве с продюсером Бебешко: Поняла, что дальше уже тупик 
 Мила Нитич: Я никогда не делаю ничего просто так 
 «Меня загнали в тупик»: откровения Милы Нитич о темных сторонах шоубизнеса 
 Мила Нитич: Окружающие часто говорят, что я «баба с яйцами». Надоело! 

Поп-музыканты Украины
Артисты, известные под псевдонимами
Участники телешоу «The Voice»